Wölk oder Woelk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wölk (* 1979), deutscher Badmintonspieler
 Annegret Wölk (1902–1975), deutsche Widerstandskämpferin.
 Ekkehard Wölk (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Emil Wölk (1903–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Fritz Woelk (1907–1990), deutscher Politiker (KPD), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Hermann Wölk (1902–?), deutscher Landrat
 Holger Wölk (* 1968), deutscher Schwimmer und Paralympionike
 Imke Woelk (* 1964), deutsche Architektin und Künstlerin
 Ingrid Wölk (* 1953), deutsche Archivarin
 Kevin Wölk (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Lieven Wölk (* 1990), deutscher Schauspieler
 Lothar Woelk (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Manfred P. O. Wölk (* 1946), deutscher Grafiker
 Margot Woelk (1917–2014), deutsche Sekretärin, Vorkosterin für Adolf Hitler
 Maricel Wölk, deutsche Sängerin
 Monika Neugebauer-Wölk (* 1946), deutsche Historikerin
 Monique Wölk (* 1976), deutsche Politikerin (SPD)
 Moritz Woelk (* 1963), deutscher Kunsthistoriker
 Nadine Wölk (* 1979), deutsche Künstlerin
 Ulrich Woelk (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Volkmar Wölk (* 1952), deutschsprachiger Rechtsextremismus-Forscher, antifaschistischer Aktivist und Publizist

Siehe auch:
 Wöhlk
 Wölki
 Woelck